«Двенадцать стульев» — роман И. Ильфа и Е. Петрова.

Экранизации и постановки 
 «Двенадцать стульев» (1933, Польша), режиссёры Мартин Фрич и Михал Вашиньский.
 «Двенадцать стульев» (1962, Куба), режиссёр Томас Гутьеррес Алеа (Tomás Gutiérrez Alea).
 «12 стульев» — телеспектакль Александра Белинского, первая советская экранизация (1966).
 «Двенадцать стульев» () — экранизация романа, поставленная Мелом Бруксом (1970).
 «12 стульев» — двухсерийная комедия Леонида Гайдая (1971).
 «12 стульев» — лирическая комедия Марка Захарова в четырёх сериях (1976).
 «12 стульев» — балет в трёх актах с эпилогом, либретто Г. Гладкова и А. Петрова, музыка Г. Гладкова (1985).
 «Двенадцать стульев» — компьютерная игра в жанре квест от компании «Бука» (2002).
 «12 стульев» — мюзикл (2003).
 «Двенадцать стульев» — фильм немецкого режиссёра Ульрике Оттингер (2004).
 «Двенадцать стульев» — музыкальная комедия Максима Дунаевского режиссёра М. Паперника с участием главных звёзд телеэстрады (2005).
 «12 стульев» — художественный фильм по роману, режиссёр Пётр Зелёнов (2023).

В прессе 
 «12 стульев» («Клуб 12 стульев» или «Клуб „ДС“») — название отдела юмора «Литературной газеты» с 1967 года (был назван в честь романа И. Ильфа и Е. Петрова).

См. также